Juan Moreira – film del 1913 diretto da Mario Gallo
Juan Moreira – film del 1936 diretto da Nelo Cosimi
Juan Moreira – film del 1948 diretto da Luis Moglia Barth
Juan Moreira – film del 1973 diretto da Leonardo Favio